Messier 75, kuglasti skup u zviježđu Strijelac
 M75 (ručna bomba), ručna bomba